Mario's Early Years! Fun with Numbers è un videogioco educativo per bambini appartenente alla serie Mario's Early Years, a sua volta parte della serie Mario, basato sull'insegnamento di numeri e figure geometriche base.

Fu pubblicato per PC e Super Nintendo nel settembre 1994, dopo Fun with Letters e prima di Preschool Fun, altri due giochi educativi della serie Mario.

Modalità di gioco
Il gioco è diviso in una serie di isole che Mario (personaggio) e la Principessa Peach potranno esplorare. Per selezionare un'isola, è necessario cliccarci sopra con il cursore del mouse. Ogni isola offre una serie di attività da svolgere.

Le isole
Di seguito un elenco delle isole del gioco.
Number World
Counting World
Comparing World
How Many World
Shape World
Same and Different World
Sorting World
Sing Song Fun World

Voci correlate
Mario (serie di videogiochi)
Mario (personaggio)

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario